Stara Huta peut désigner :

En Slovaquie 

 Stará Huta, village de Slovaquie

En Pologne 
dans la voïvodie de Mazovie
 Stara Huta, village du powiat de Garwolin
 Stara Huta, village du powiat de Żyrardów

dans la voïvodie de Lublin
 Stara Huta, village du powiat de Łuków
 Stara Huta, village du powiat de Zamość

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Stara Huta, village 

dans  la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Stara Huta, village 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Stara Huta, village 

dans la voïvodie de Silésie
 Stara Huta, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Stara Huta, village 

dans  la voïvodie des Basses-Carpates
 Stara Huta, village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Stara Huta, village du powiat de Gdańsk
 Stara Huta, village de la gmina de Kartuzy 
 Stara Huta, village de la gmina de Sierakowice

En Ukraine 
 Stara Huta, village du raïon de Stara Vyjivka, dans l'oblast de Volhynie
 Stara Huta, village du raïon de Bohorodtchany, dans l'oblast d'Ivano-Frankivsk